Chongli kan avse:

 Chongli (gud) – gudomlighet i kinesisk mytologi
 Chongli, Zhangjiakou – härad i Hebei-provinsen
 Chongli (socken i Kina) – socken i Henan-provinsen